Lyouben peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Любен) :
Lyouben, village bulgare de l'obchtina de Saedinenie, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Lyouben, village bulgare de l'obchtina de Sitovo, situé dans l'oblast de Silistra.